Conrado hace referencia a varios artículos:

Casa nobiliaria
Casa de Conrado

PersonasConrado (nombre)
Conrado el Rojo (f. 955), duque de Lorena.
Conrado Nalé Roxlo (1898-1971), escritor, periodista, guionista y humorista argentino.
Conrado Pérez, político venezolano.
Conrado Benítez (1942-1961), alfabetizador cubano asesinado.
Conrado I 
Conrado II (desambiguación)Conrado III (desambiguación)
Conrado IV (desambiguación)Conrado V (desambiguación)